14-я гвардейская артиллерийская бригада «Кальмиус» — тактическое соединение Сухопутных войск Российской Федерации, ранее Народной милиции Донецкой Народной Республики. Название происходит от одноимённой реки, одной из крупнейших рек на Донбассе.

История 

Батальон был сформирован 21 июня 2014 года, когда один из его взводов принял присягу на площади Ленина в центре Донецка. Уже 26 июня он принял участие в штурме воинской части 3004 в Донецке, применив БРДМ. Первая попытка штурма была отбита, потери «Кальмиуса» составили пять человек ранеными. Однако затем батальон захватил воинскую часть. Основателем «Кальмиуса» считается генерал-майор Валентин Иванович Мотузенко.

16 июля подразделения батальона организовали успешную засаду близ села Тоненькое к северу от Донецка, в которой подбили две БМП и убили несколько солдат из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В конце июля — начале августа «Кальмиус» принимал участие в боях за Саур-Могилу в районе Снежного, Тореза и Шахтерска. В боях в районе Шахтёрска батальон взял в плен 13 украинских военных в звании от рядового до подполковника. В этот период батальон действовал как одно из главных ударных формирований сепаратистов.

Осенью батальон был переформирован в одноимённую артиллерийскую бригаду и принимал участие в боях за Донецкий аэропорт и на Мариупольском направлении. 19 ноября бойцы бригады отметили праздник, 41 из них получил Георгиевский крест, столько же медаль «За боевые заслуги» и 38 удостоились поощрительных грамот.

В конце января и первой половине февраля 2015 года бригада «Кальмиус» была замечена в Докучаевске, а затем приняла активное участие в боях под Дебальцево. Первоначально её подразделения держали в резерве, однако их ввод в бой наравне с несколькими другими подразделениями позволил замкнуть окружение украинской группировки.

16 февраля 2015 года бригада была включена в санкционный список Евросоюза, как «вооруженная сепаратистская группа, активно поддерживающая действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и еще больше дестабилизирующая Украину». Под санкции попал и её бывший замполит Эдуард Басурин 

11 ноября 2015 года артиллерийской бригаде «Кальмиус» было присвоено почетное звание «гвардейская».

Структура 
 Штаб
 Пушечный дивизион (ПАДн)
 Гаубичный дивизион (ГАДн)
 Реактивный дивизион (РеАДн)
 Противотанковый дивизион (ПтДн)
 Батарея управления и разведки (БУАР)
 Рота материального обеспечения (РМО)

Вооружение 
На вооружении бригады в значительном количестве находятся гаубицы Д-30, «Мста-Б», самоходные установки «Гвоздика», «Гиацинт-Б», БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган», МТ-12 «Рапира», ПТУР «Фагот», 1Л219М «Зоопарк-1».

Символика 
Нашивка батальона представляет собой геральдический щит, разделённый на три полосы в цвет флага ДНР (чёрно-сине-красный). На переднем плане щита вертикально изображён серебристый меч остриём вниз. Над щитом кириллицей по-русски белая надпись «КАЛЬМИУС» на чёрном фоне. Под щитом перекрещённые пушки на красном фоне.

Эмблема бригады представляет собой геральдический щит-тарч с полукруглым вырезом в левом верхнем углу, на котором изображена отвлечённая собачья голова, повёрнутая направо; в правой верхней части щита расположена большая прописная буква «К».

Международные связи 
30 декабря 2014 года в Донецке произошла встреча руководства бригады с российской делегацией во главе с лидером Справедливой России Сергеем Мироновым.

Примечания

Ссылки 
 Кальмиус-Инфо — информационный сайт, созданный военкором артиллерийской бригады ДНР «Кальмиус».

Воинские части и формирования, созданные в 2014 году
Воинские формирования Южного военного округа
Артиллерийские бригады Российской Федерации
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании